«Спарта́к-2» (Женская команда спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по футболу «Спартак-2») — российский женский футбольный клуб из Москвы. Основан в 2013 году.

История 
2 октября 2015 года «Спартак-2» одержал самую крупную победу 7-0 над командой СДЮСШОР «Динамо-Вятка» (Киров).

Женская команда спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по футболу «Спартак-2» под руководством тренера Ольги Витальевны Цихоцкой победила во втором дивизионе первенства России (зона «Москва») в 2017 году.

Результаты выступлений 
«Спартак-2» в чемпионатах России

«Спартак-2» в Кубке России

В «Спартак-2» провел один матч в Кубке России.

Примечания 

Женские футбольные клубы Москвы
Женские футбольные клубы России